Песец:

 Песец () — хищное млекопитающее семейства псовых рода лисица.

Топоним 
 Песец — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.
 Песец — железнодорожный разъезд Сосногорского отделения Северной железной дороги.

Другое 
 Песец — эвфемизм, обозначение для какой-то неприятной ситуации, близко по значению к слову пипец.

См. также 
 Песцы (посёлок)
 Писец